Planodes kan syfta på:

 Planodes (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Planodes (växter) – ett släkte av växter